Всё включено — многозначный термин.

 Всё включено — система обслуживания в отелях, при которой питание, напитки и многие виды услуг включены в стоимость проживания.

 All inclusive, или Всё включено — российская комедия 2011 года режиссёра Э. Радзюкевича
 Всё включено 2 — продолжение фильма «All inclusive, или Всё включено» (2013)
 Всё включено — телепередача на канале «Россия-2»
 Всё включено — альбом украинской группы «Бумбокс»
 Всё включено: Каникулы в Греции — шведский семейный фильм режиссёра Ханнеса Холма 2012 года